Уильям Базиотис (; 11 июня 1912,  — 6 июня 1963, ) — американский живописец Нью-Йоркской школы абстрактного экспрессионизма, начинавший художественную карьеру как сюрреалист.

Жизнь и творчество 
Уильям Базиотис родился в семье греческих эмигрантов. В 1933—1936 годах он учится в Национальной академии дизайна в Нью-Йорке. В этот период художник ещё далёк от абстракционизма и пишет по большей части натюрморты и пейзажи. В 1936—1941 годах преподаёт живопись в Нью-Йорке. К 1941 году относится знакомство У. Базиотиса с Робертом Мазервеллом, переросшее в дружбу и творческое сотрудничество. Мастер отказывается от натуралистической манеры и обращается к абстракционизму. В 1942 году он участвует в выставке сюрреалистов в Нью-Йорке, в 1945 году состоялась его первая персональная выставка в галерее искусств Пегги Гуггенхайм. В 1948 году участвует — совместно с Р. Мазервеллом, Барнеттом Ньюменом и Марком Ротко — в создании художественной школы Subjects of the Artist School, а позднее — абстракционистского Клуба. С 1952 года преподавал живопись в Городском университете Нью-Йорка, в Хантер-колледже и в Нью-Йоркском университете.

Уильям Базиотес жил со своей женой Этель (в браке с 1941) на Манхэттене, в квартале Морнингсайд-Хайтс, в Нью-Йорке. Здесь он и умер от рака лёгких 6 июня 1963 года в возрасте 50 лет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография, живопись на странице Музея Гуггенхайма, Нью-Йорк
 Wiki Art: Биография, живописные работы 1930—1962
 Документы Уильяма и Этель Базиотес, 1916—1992 из Смитсоновского Архива американского искусства
 Фотографии Уильяма Базиотеса разных лет
 Биография, идеи, описание работ (The Art Story)
 Mutual Art
 Art Net

Художники XX века
Художники-экспрессионисты США
Художники-абстракционисты США
Умершие от рака лёгкого
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Хантерского колледжа